Vía verde puede referirse a:

 Via Verde, sistema de telepeaje existente en Portugal.
 Vía verde, antiguos trazados del ferrocarril español, actualmente transformados en vías para senderismo o cicloturismo.